Einsiedelberg steht für folgende Berge und Erhebungen:

 Einsiedelberg (Oberösterreich) (), Berg der Südlichen Böhmerwaldausläufer, Oberösterreich
 Einsiedelberg (Niederösterreich), Berg im Wienerwald, Niederösterreich